Spjæld har flere betydninger:
 I uformelt sprog et ord for fængsel. 
 En mindre lem, klap eller luge, hvormed man kan justere lufttilførsel til noget der skal brænde i f.eks. en pejs eller grill.
 I håndværkerjargon dækker spjældarbejde over mindre håndværkeropgaver, især reparationsarbejder.

Referencer